Гальегос-де-Собринос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авила. Занимает площадь 43 км². Население — 77 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 37 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Авилы